Dias steht für:
 Dias (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Antônio Dias, Stadt in Minas Gerais, Brasilien
 Dias (Sohn des Pelops), Sohn des Pelops und der Hippodameia
 Dias von Ephesos, bei Flavius Philostratos erwähnter Philosoph, vermutlich ein Schreibfehler für Delios von Ephesos
 Plural von Dia, siehe Dia (Fotografie)
 Diasalpe, Alm in Tirol

DIAS steht als Abkürzung für:
 Deutsches Institut für Anlegerschutz
 Digitales Ansagegerät
 Düsseldorfer Institut für Außen- und Sicherheitspolitik
 Drahtfunk im Amerikanischen Sektor, der Vorgänger des RIAS
 Data and Information Access Services, eine Initiative im Rahmen des Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms

Siehe auch:
 Dia
 Diaz

Abkürzung